A 2022-es FIA Formula–3 bajnokság a sorozat harmadik versenyszezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szankcionálja. A bajnokság címvédője Dennis Hauger, aki az FIA Formula–2 bajnokságban folytatta a pályafutását. Az egyéni bajnoki címet a francia Victor Martins, a konstruktőrök bajnokságában pedig a Prema szerezte meg a Formula–3-ban.

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vesznek részt a bajnokságban. Az összes nevező egyenlő Dallara F3 2019-es autóval teljesíti az évet, amelyekben egy 3,4 literes Mecachrome V6-os szívómotor található. A sorozat gumibeszállítója az olasz Pirelli maradt. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Jak Crawford; Hitech Grand Prix pilóta → Prema Racing pilóta
  Roman Staněk; Hitech Grand Prix pilóta → Trident pilóta
  Jonny Edgar; Carlin Buzz Racing pilóta → Trident pilóta
  Ido Cohen; Carlin Buzz Racing pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
  Kaylen Frederick; Carlin Buzz Racing pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
  Victor Martins; MP Motorsport pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Alekszandr Szmoljar; ART Grand Prix pilóta → MP Motorsport pilóta
  Tóth László; Campos Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta
  Hunter Yeany; Charouz Racing System pilóta → Campos Racing pilóta
  Rafael Villagómez; HWA Racelab pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta

Visszatérő pilóták 

  Niko Kari; Európai Le Mans-széria, Eurointernational pilóta → Jenzer Motorsport pilóta

Újonc pilóták 
  Oliver Bearman; Olasz Formula–4-es bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Francesco Pizzi; Formula Regionális Európa-bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta
  Grégoire Saucy; Formula Regionális Európa-bajnokság, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Isack Hadjar; Formula Regionális Európa-bajnokság, R-ace GP pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
  Zane Maloney; Formula Regionális Európa-bajnokság, R-ace GP pilóta → Trident pilóta
  Franco Colapinto; Formula Regionális Európa-bajnokság, MP Motorsport pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  William Alatalo; Formula Regionális Európa-bajnokság, Arden Motorsport pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
  Brad Benavides; Formula Regionális Európa-bajnokság, DR Formula RP Motorsport pilóta → Carlin Buzz Racing pilóta
  David Vidales; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → Campos Racing pilóta
  Pepe Martí; Spanyol Formula–4-es bajnokság, Campos Racing pilóta → Campos Racing pilóta
  Reece Ushijima; Brit Formula–3-as bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Zak O’Sullivan; Brit Formula–3-as bajnokság, Carlin Buzz Racing pilóta → Carlin Buzz Racing pilóta
  Kush Maini; Formula–3 Ázsia-bajnokság, Mumbai Falcons India Racing pilóta → MP Motorsport pilóta
  Enzo Trulli; Euroformula Open, Carlin Motorsport pilóta → Carlin Motorsport pilóta
  Nazim Azman; Euroformula Open, CryptoTower Racing pilóta → Hitech Grand Prix pilóta

Távozó pilóták 
  Dennis Hauger; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Prema Racing pilóta
  Olli Caldwell; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Campos Racing pilóta
  Frederik Vesti; ART Grand Prix pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix pilóta
  Jack Doohan; Trident pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Virtuosi Racing pilóta
  Clément Novalak; Trident pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport pilóta
  Logan Sargeant; Charouz Racing System pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Carlin pilóta
  Ivasa Ajumu; Hitech Grand Prix pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, DAMS pilóta
  Calan Williams; Jenzer Motorsport pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Trident pilóta
  Amaury Cordeel; Campos Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta
  Filip Ugran; Jenzer Motorsport pilóta → Euroformula Open, Van Amersfoort Racing pilóta
  Lorenzo Colombo; Campos Racing pilóta → WEC, Prema Orlen Team pilóta
  Tijmen van der Helm; MP Motorsport pilóta → WEC, ARC Bratislava pilóta
  Oliver Rasmussen; HWA Racelab pilóta → WEC, Jota Sport pilóta
  Matteo Nannini; HWA Racelab pilóta → ARCA Menards Series, Team Stange Racing pilóta
  Reshad de Gerus; Charouz Racing System pilóta → Európai Le Mans-széria, Duqueine Team pilóta
  Johnathan Hoggard; Jenzer Motorsport pilóta → ?

Versenyzőcserék

Csapatváltozások 
 A  Van Amersfoort Racing csapat csatlakozik a szériához, miután megvásárolták a  HWA Racelab felszereléseit 2021 októberében.

Szabályváltozások 
 A három futamos formátum után a széria visszaáll a 2021 előtt használt lebonyolításhoz, vagyis az FIA Formula–2 bajnoksággal közösen fognak utazni a legtöbb helyszínre.
 Változás történt a pontrendszerben, ami a sprintfutamokat érinti. Ezentúl a leggyorsabb körért és a főversenyes pole-pozícióért járó egységek a felükre csökkenek, míg a helyezésekért is kevesebb pont szerezhető.
Az sprintfutamon az időmérő első 12 pilótája fordított sorrendben áll fel a rajtrácsra, míg a főversenyen a kvalifikáció szerint.
Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárt 2021. október 15-én jelentették be, amely 9 fordulót és 18 futamot tartalmaz.

Változások 
 Bahrein először fog a sorozatban szezonnyitót rendezni.
 Imola helyet kapott a kalendáriumban a bajnokság történetében először.
 Silverstone és Monza visszatérnek, miután a 2021-es szezonban nem versenyzett ezeken a pályákon a sorozat.
 Paul Ricard és a Szocsi pálya nem szerepel a naptárban.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Sprintversenyeken 
A szombati sprintversenyeken a legjobb 10 célba érő versenyző kapott egységet, továbbá 1 extra pont járt a leggyorsabb körért, ha az első 10-ben végez. Nem járt pont a leggyorsabb körért, ha a pilóta nem a pontszerző helyek valamelyikén végzett.

Főversenyen 
A pénteki kvalifikáció után 2 plusz pont járt a pole-pozícióért, a vasárnap megrendezésre kerülő főversenyen pedig az első 10 helyezett kapott pontot és itt is járt 1 extra pont a leggyorsabb körért.

Versenyzők 

Megjegyzések:

† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 
 - Brad Benavides amerikai-spanyol pilóta, de spanyol licenccel versenyez.
 - Reece Ushijama japán-amerikai pilóta, de brit licenccel versenyez.
 - Alekszandr Szmoljar orosz pilóta, de az orosz invázió szankciói miatt csak a semleges (FIA) zászlaja alatt versenyezhet.
 - Zdeněk Chovanec cseh-venezuelai pilóta, de portugál licenccel versenyez.
 - Christian Mansell ausztrál pilóta, de brit lincenccel versenyez.
 - Alessandro Famularo venezuelai pilóta, de olasz lincenccel versenyez.
 - Oliver Goethe dán-német pilóta, de monacói lincenccel versenyez.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 hivatalos honlapja

Formula3
Formula–3